Jan Kaczorowski – poseł na Sejm
 Jan Kaczorowski – żołnierz Batalionów Chłopskich